Bickell ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Bickell (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Gustav Bickell (1838–1906), deutscher Orientalist
 Hermann Bickell (1844–1897), deutscher Verwaltungs- und Ministerialbeamter
 Johann Wilhelm Bickell (1799–1848), deutscher Kirchenrechtler und kurhessischer Staatsrat
 Ludwig Bickell (1838–1901), deutscher Jurist, Fotograf und Denkmalpfleger

Siehe auch:
 Bickel